Dalny (Manitoba) est une communauté non incorporée du Manitoba, au Canada.
 Dalny (en russe : Дальний, littéralement « éloigné ») est le nom donné par les Occidentaux à la fin du  à la ville de Dalian, en Chine, dans la province du Liaoning, un port important sur le golfe de Corée.
 Le Dalny était un cargo allemand, puis français, en service de 1914 à 1943.